

Letteratura 
Archangel – romanzo del 1998 di Robert Harris

Film 
Archangel – film del 1990 diretto da Guy Maddin
Archangel – film TV del 2005 diretto da Jon Jones tratto dall'omonimo romanzo di Robert Harris

Serie TV 
Arkangel – episodio di Black Mirror

Musica 
Archangel – album dei Two Steps from Hell
Archangel – album dei Soulfly

Pagine correlate 
 Arcangelo (disambigua)
 Archangel'sk